Billy Taylor peut désigner :
  (1906-1986), un contrebassiste de jazz américain ;
 Billy Taylor (1919-1990), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Billy Taylor (1921-2010), un pianiste de jazz américain ;
  (1942-1979), un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.